Inhalator
Inhaler (band)